Փ, փ (п'юр, ) — тридцять п'ята літера вірменської абетки. 

Позначає звук /pʰ/. 

Числове значення — 8000. 

В Юнікоді має такі коди:  для Փ,  для փ. В інших типах кодування відсутня.